Карпофор — имя, которое носили некоторые святые:

 Карпофор и Эксант, мученики, память 13 марта, 7 августа.
 Карпофор, один из четырёх венценосных мучеников, память 8 августа.
 Карпофор из Капуи, мученик, память 27 августа.
 Карпофор, священномученик из Сполето или из Севильи, память 10 декабря.

Примечания